

Горы 
 Хэншань (Шаньси) (恆山) — одна из пяти священных гор даосизма, называется также Северной Хэншань
 Хэншань (Хунань) (衡山) — одна из пяти священных гор даосизма, называется также Южной Хэншань (Наньюэ Хэншань), названия гор произносятся одинаково, но пишутся разными иероглифами и имеют разный смысл

Административные единицы 
 Хэншань (Цзиси) — район городского подчинения городского округа Цзиси провинции Хэйлунцзян (КНР).
 Хэншань (Юйлинь) — район городского подчинения  городского округа Шэньси провинции Шэньси
 Хэншань (Хэнъян) — уезд в составе городского округа Хэнъян провинции Хунань, в который входит гора Хэншань (Хунань)